Кобызевичи (польск.: Kobyziewiczówie) — польско-литовский боярский и шляхетский род XVI — XVII вв. русского православного происхождения.

История 
Точное происхождение рода Кобызевичей на данный момент неизвестно, однако род на рубеже XV — XVI вв. относился к православным литовским боярам. Украинский историк В. Антонович ввел в историографию татарскую версию происхождения рода. Однако его версия была основана лишь на субъективной ассоциации историком фамилии рода с тюркским музыкальным инструментом "кобыз". На этой почве, историк сделал смелое утверждение, не подтверждаемое источниками, о том, что предком Кобызевичей был некий служилый татарин по имени Кобыз, которого якобы пленил великий князь литовский Витовт, посадивший его слугой в мозырьском замке. Письменных источников, упоминающих об этом татарине либо о татарском происхождении рода не существует. Сам Антонович не сделал в своей работе, посвященной роду Кобызевичей, ни одной ссылки на источники. Кроме того, деревянный детинец в г. Мозырь появился намного позже Витовта, в конце XV в., а каменный замок лишь к 1519 г.

В начале XVI века, небольшую вотчину в Мозырьском старостве ("третину земли Боковской и фольварки Пошковщина и Чортковщина") унаследовали два родных брата — бояре Федор (старший) и Иван Кобызевичи. По закону майората, вотчина отошла старшему, Федору, а младший брат, Иван, переехал в Мозырь, а вскоре и в Киев, где у них проживали родственники, например, боярин Печерского монастыря Иван Кобызевич (уп. в 1508 г.). После приезда в Киев ок. 1520 г., Иван Кобызевич сделал вклад в Киево-Печерский монастырь под именем "с Мозыря Иван Кобызев". Помянник усопших на начало XVI в. родственников мозырьских бояр Кобызевичей сохранился в древнейшем Киево-Печерском синодике. В нем содержится 41 имя родственников Ивана Кобызевича, среди которых несколько духовных лиц (трое схимников, два инока и один иерей), а также некий князь Михаил.

В Киеве Иван Кобызевич занялся торговлей. У него было двое сыновей: Богдан и Устин Фиц Кобызевичи. Устин Иванович Кобызевич (ум. 1578) первым в роду стал членом киевской рады (1564—1578).

В 1550 г. мозырьский боярин Федор Кобызевич также приехал в Киев с целью торговли. В 1557 г. он вернулся в свое имение в Мозырьском повете, где жил до смерти в 1569 г. После его смерти, вотчина досталась старшему сыну, Кузьме, а остальные дети и вдова Зоня (София) должны были делить дом и лавку в Мозыре, а также некоторое движимое имущество. Еще будучи мозырьскими земянами, браться Кузьмы, Василий и Федор, с согласия матери, ограбили имение Кузьмы, находившегося тогда на службе в Киеве, и вывезли все ценное, после чего отправились в Киев.

В Киеве братья Василий и Федор Федоровичи Кобызевичи постепенно вошли в состав городского патрициата. За этой ветвью рода закрепилась придомка Ходыка. Данное прозвище, правда, применялось еще в отношении их отца, который также назывался Ходыкой. Согласно историку Ниталье Белоус, прозвище "ходыка" тогда означало "пришлый человек".

По утверждению В. Антоновича, в 1572 г., во время чумы, Василий Кобызевич (ум. 1616) спас  дочь богатого киевского купца-текстильщика Евросинию Митковну, у которой остался лишь малолетний брат. Вскоре он женился на юной наследнице, сделавшись попечителем всего имущества. Однако, сохранилось завещание жены Митка (Никиты) Богдановича, Татьяны Кругликовны, от 7 июля 1572 года, в котором значится, что помимо малолетнего Федора и дочери Ефросинии, у нее были еще взрослые дети, а также внук Михаил (от скончавшегося сына Конши), живые на тот момент: Федор и замужняя дочь Олена, которым она завещала большую часть семейного имущества. Согласно завещанию, Василий Кобызевич и его жена Ефросиния получили от ее матери лишь "комору Занковскую в рынку киевском и два кубка белых серебряных", а также некоторые женские вещи: шубу, жемчуг, перстни, платья. При этом, опекуном сына Федора по завещанию оставлен старший зять Игнатий Богданович Маликович, а не Василий Кобызевич. Однако, по завещанию, в случае смерти сына Федора, опекунство над его наследством переходило одному из зятьев. В 1572 году Игнатий уже написал завещание, вероятно, он вскоре умер.

В 1570-е гг. В. Кобызевич отсудил за долги село Креничи и местечко Басань под Киевом у киевского бургомистра Андрея Кошколдеевича (свекра его брата Федора). С этих пор, потомки Василия Кобызевича стали называться Крыницкими (также, "Крыницкие на Басанях"). Василий Федорович Ходыка-Крыницкий был собственником порядка 11 населенных пунктов, включая местечки Басань и Быков. Быков на момент его приобретения представлял собой остатки древнего городища, на котором в 1609 г. В. Кобызевич получил от короля Сигизмунда III Вазы право построить замок и организовать город.

27 марта 1589 г. братья Василий, Федор и Йев Кобызевичи получили привилей на шляхетство под поручительством польского канцлера Яна Замойского за участие в войне с Россией 1578 — 1581 гг. во времена короля Стефана Батория. В 1609 и 1615 г. в люблинский трибунал поступил целый ряд исков от Януша Острожского, который, опираясь на киевского судью Яна Аксака, пытался доказать сначала фальсификацию шляхетства Василием Кобызевичем, затем занятие им торговлей в Киеве и даже убийство, — с целью завладеть его обширными имениями. Однако род Кобызевичей-Крыницких был признан шляхетским, а герб, описанный в привилее, вошел в гербовник Вацлава Потоцкого, изданный в конце XVII в (польск.: Poczet Herbow Szlachty Korony Polskiey Y Wielkiego Xiestwa Litewskiego', 1696). В XVII в. представитель рода участвовал в выборах польского короля Яна Собеского.

В 1609 г. Василий Ходыка-Крыницкий получил уряд киевского скарбника.

Федор Федорович Кобызевич (Ходыка) избирался киевским райцей в 1587—1601. В 1616 г. он был назначен киевским войтом. Благодаря ему город получил ряд важных привилегий: право свободного использования окрестных лесов, право свободной рыбной ловли в Днепре и притоках, право не отчитываться перед королевскими ревизорами за доходы от корчем. Ф. Кобызевич симпатизировал Унии, за что приобрел серьезных врагов среди местного населения. В 1625 г. отряд казаков напал на Киев. Федор Ходыка-Кобызевич и ряд других урядников были похищены и вывезены в окрестности с. Триполье, где были утоплены в Днепре.

Его сын, Йосип Ходыка-Кобызевич был киевским войтом в 1633—1641. Он выбил для города ряд важнейших привилегий: право свободной торговли, право избирать войта, освобождение от воеводского суда, учреждение суда войта. Его младший брат, Андрей, был войтом Киева в 1644—1651. По долгу службы, Андрей Ходыка-Кобызевич должен был выявлять людей, связанный с казаками. В результате он нажил много врагов, которые угрожали ему не только должностью, но и жизнью. В 1651 г. он был вынужден бежать с войсками гетмана Януша Радзивилла.

В 1652 г. вдова Теодора (Федора Васильевича) Крыницкого, Анна Садковская (дочь киевского униатского епископа Вацлава (Станислава) Садковского, 1616-1626) была вынуждена бежать из Басани с детьми на Волынь. По дороге на их обоз напал отряд из 500 казаков, которые перебили слуг и украли все ценности и документы на недвижимость. Однако вскоре, "Басань и волость" были возвращены Крыницким гетманом Иваном Выговским.

Гербы 
Герб рода Кобызевичей
Герб рода Кобызевичей изображен на печатке мозырьского боярина Федора Кобызевича (1553 г.) и на серебряной печатке его сына Василия Федоровича Кобызевича, которая хранится в коллекции Музея Шереметьевых в Киеве. На гербе изображена заглавная буква М с крестом. в завещании Устина Фица Кобызевича также упоминается гербовая сигнетка и гербовые ложки, однако эти артефакты не сохранились. Геральдическое изображение буквы М с крестом известно еще со средневековых польских печаток. В Литве помимо рода князей Мосальских, таким гербом пользовались, например, бояре Семашко. В 1434 г. великий князь литовский Сигизмунд Кейстутович дал православным литовским боярам право на польские гербы.

Герб Крыницких (придомка Кобызевичей)

Шляхетский привилей от 27 марта 1589 г.,выданный братьям Василию, Федору и Йеву Кобызевичам, описывает их герб так: на червленом щите три серебряные балки (польск.: wręby) и серебряная подкова с соответствующими клейнодами. Более подробное описание герба содержится в гербовнике их современника Вацлава Потоцкого. Это изображение было воссоздано современным польским геральдистом Тадеушем Гайлом. Согласно гербовнику Несецкого, на червленом щите три реки, как в Корчаке, а над ними подкова рогами вверх, а над щитом шлем с пятью страусиными перьями.

Известные представители 

 Василий Федорович Кобызевич (Ходыка-Крыницкий, ум. 1616), киевский скарбный.
 Федор Федорович Кобызевич (Ходыка-Крыницкий) ум. 1625), войт г. Киева (1612—1625).
 Теодор Крыницкий (Федор Васильевич Крыницкий, ум. 1641), подстолий черниговский (1633—1641). В 1638 г. был королевским комиссаром по межеванию границ между Киевским и Черниговским воеводствами. Сын Францишек служил в войске.
 Йосип Федорович Ходыка-Кобызевич, киевский войт (1633—1641)
 Андрей Федорович Ходыка-Кобызевич, киевский войт (1644—1651).
Стефан Крыницкий, сын подстолия Теодора Крыницкого, чашник житомирский (1691—1696). В 1674 г. он участвовал в выборах короля Яна III Собеского от Киевского воеводства.

Примечания 

Дворянство Речи Посполитой
Дворянские роды Великого княжества Литовского
Главы Киева
История Киева
Шляхетские роды герба Корчак
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев
Дворянские роды, на гербах которых изображены подковы